Le patronyme Drevet a été porté au  par une famille de graveurs français dont deux se prénomment Pierre :
 Pierre Drevet, graveur français (1664-1738) ;
 Pierre Imbert Drevet (1697-1739), fils du précédent

La rue Drevet, doit son nom au premier.

 Pierre Drevet, soliste de Jazz, né le  à Lyon.